Савольделли () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Савольделли, Паоло (род. 1973) — итальянский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Савольделли, Рето Андреа (род. 1949) — швейцарский кинорежиссёр, писатель, теоретик кино.